Kamberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kamberg (Hellenthal),  Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kamberg (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Kamberg (Zitterwald), Berg in der Nordeifel
 Kamberk, Gemeinde in Tschechien (deutscher Name)

Siehe auch: 
 Kammberg
 Bad Camberg, ehemalige Schreibweise Kamberg